Ми́нна Я́ковлевна Бланк () —  советская и российская пианистка, музыкальный редактор кино.

Биография 
Родилась в Воронеже, где жила до 1929 года. Отец — Яков Львович, скрипач, работал помощником концертмейстера и директора Государственного симфонического оркестра в Москве.

В 1936 году окончила Таганрогское музыкальное училище (класс В. В. Шауба), занималась преподавательской деятельностью в музыкальных школах по классу фортепиано. С 1943 по 1953 год работала в качестве музыкального редактора в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Также работала художественным руководителем самодеятельного театра при Министерстве внешней торговли СССР.

С 1961 года на «Мосфильме», старейший музыкальный редактор студии, работала со многими режиссёрами: Элемом Климовым, Марленом Хуциевым, Николаем Губенко, Александром Миттой, Никитой Михалковым, Саввой Кулишом, Кареном Шахназаровым, Сергеем Соловьёвым, на её счету более 1000 картин.

Именно по инициативе Минны Яковлевны в фильме «Москва слезам не верит» появился как композитор Сергей Никитин, она же познакомила , Элема Климова с Альфредом Шнитке. Среди композиторов, сотрудничавших с ней: Никита Богословский, Евгений Птичкин, Алексей Рыбников, Борис Гребенщиков, Эдуард Артемьев, Анатолий Кролл, Леонид Десятников, Эдисон Денисов, Олег Каравайчук, Владимир Дашкевич, Алексей Шелыгин и другие.

Член Союза кинематографистов с 1989 года.

Скончалась 8 декабря 2005 года в Москве. Кремирована, урна с прахом захоронена в 51-й секции колумбария Донского кладбища.

Семья 
Муж — Александр Исаакович Бланк (1938—2000), кинорежиссёр.

Избранная фильмография 

 1967 — Таинственный монах
 1970 — Чайка
 1972 — Ехали в трамвае Ильф и Петров
 1973 — Молчание доктора Ивенса
 1973 — Невероятные приключения итальянцев в России
 1974 — Автомобиль, скрипка и собака Клякса
 1974 — Свой среди чужих, чужой среди своих
 1976 — Подранки
 1976 — Сказ про то, как царь Пётр арапа женил
 1976 — Ты — мне, я — тебе
 1979 — Суета сует
 1981 — Агония
 1982 — Сказки… сказки… сказки старого Арбата
 1983 — Мы из джаза
 1983 — Подросток
 1983 — Сказка странствий
 1984 — Парад планет
 1984 — Пеппи Длинныйчулок
 1985 — Зимний вечер в Гаграх
 1985 — Иди и смотри
 1987 — Асса
 1987 — Где находится нофелет?
 1990 — Самоубийца
 1991 — За последней чертой
 1992 — Гардемарины III
 1995 — Барышня-крестьянка
 1996 — Кавказский пленник
 1997 — Вор
 1999 — Мама

Примечания

Ссылки 
 Профиль Минны Бланк на сайте BFI 
 

Персоналии:Мосфильм
Пианисты СССР
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Донском кладбище